Теория Кулона — Мора — математическая модель, описывающая зависимость касательных напряжений материала от величины приложенных нормальных напряжений.

История 
Теория названа в честь Шарля Огюстена де Кулона и Отто Кристиана Мора. В основе её лежит гипотеза Мора о зависимости предельных касательных напряжений от среднего нормального напряжения и гипотеза Кулона о том, что названная зависимость обусловлена внутренним трением в твёрдом теле.

Критерий прочности 
Критерий прочности Кулона — Мора представляет собой билинейную зависимость касательных напряжений материала от величины приложенных нормальных напряжений. Эта зависимость может быть представлена как:
 ,
где  — величина касательных напряжений,  — величина нормальных напряжений,  — пересечение кривой критерия прочности с осью , а  — тангенс угла наклона кривой критерия прочности. Величину  часто называют сцеплением, а угол  называют углом внутреннего трения. Принято, что направление сжатия имеет положительный знак.

Если , критерий прочности Кулона — Мора превращается в . Если же , то критерий прочности Кулона — Мора соответствует модели вязкой среды Ранкина.

Теория прочности Кулона — Мора широко используется в строительстве и в горном деле применительно к рыхлым несвязным и связным горным породам, а также применительно к обломочным сцементированным горным породам.

Для кругов Мора верно, что:
 ,
где
 ,
 — максимальное главное напряжение, а  — минимальное главное напряжение.

Следовательно критерий прочности Кулона — Мора может быть представлен как:
 .

Этот вид критерия прочности Кулона — Мора соответствует разрушению на плоскости, параллельной направлению главного напряжения .

Критерий прочности Кулона — Мора обычно используется для анализа несущей способности грунтовых массивов. При нагружении грунты работают преимущественно на сдвиг по поверхности с наименьшей несущей способностью. Поэтому сдвиговая прочность является определяющей прочностной характеристикой для грунтов. Разрушение реализуется в тот момент, когда величина сдвигового (касательного) напряжения достигает предела прочности грунта на сдвиг. Поэтому связь между нормальными напряжениями и касательными напряжениями является критерием прочности для грунтов.

См. также 
 Механика грунтов
 Теория упругости
 Механическое напряжение
 Предел упругости
 Критерий прочности Друкера — Прагера
 Анри Эдуард Треска

Примечания

Ссылки 

Инженерная геология
Теория пластичности
Механика твёрдого_деформируемого тела
Материаловедение